Лас Тортолас има више значења:

 Лас Тортолас (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Тортолас (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Тортолас (Уејотлипан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лас Тортолас (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику